Салаш у малом риту се може односити на:

 Салаш у Малом Риту (роман), роман Арсена Диклића.
 Салаш у Малом Риту (филм), филма Бранка Бауера из 1976. године
 Салаш у Малом Риту (ТВ серија), ТВ серију Бранка Бауера из 1975. године
 Ја сам рођен тамо на салашу, песму из истоименог филма.

Види још 
 Зимовање у Јакобсфелду, наставак филма Салаш у Малом Риту (филм).